Figlia minore di Giorgio I di Württemberg-Mömpelgard e di Barbara d'Assia, scomparve prematuramente a Kirchheim unter Teck nel 1575, all'età di 14 anni. Fu sepolta a Tubinga nella Chiesa collegiale. La sua tomba, ancora intatta, è stata progettata e costruita da Christoph Jelin.

Ascendenza

Note

Altri progetti

Casa Württemberg